Нэньцзя́н:

 Нэньцзян — река на северо-востоке Китая.
 Нэньцзян — бывшая провинция на северо-востоке Китая.
 Нэньцзян — уезд городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР).